— сформировавшаяся в Японии в XV—XVI вв. комплексная дисциплина, включающая в себя искусство шпионажа, методику диверсионной работы в тылу врага, элементы выживания и многое другое. В популярной литературе и массовой культуре зачастую трактуется как японское боевое искусство.

Происхождение 

Считается, что тайные кланы ниндзя возникли в Японии одновременно с самурайским сословием в IX—XII веках. Прообразом ниндзя считаются секты горных отшельников ямабуси VIII века, исповедовавших направление буддизма школы Сингон. Ямабуси поощряли тяжёлые и изнурительные тренировки своих адептов, а также тщательно сохраняли собранные на протяжении веков знания по медицине, химии, астрологии. Ямабуси были приверженцами полного слияния с природой. Изначально тайные школы ниндзюцу не имели ничего общего с военными организациями ни по своей методике подготовки, ни по своей философии. Однако со временем произошли изменения.

Происхождение самого боевого искусства ниндзюцу связывают, как и большинство восточных искусств боя, с китайскими источниками. Однако термин «ниндзюцу» охватывает лишь немногие особенности искусства ниндзюцу, такие как утаивание, созидание и поддержание ауры таинственности. В функции ниндзя входило проникновение к врагу, совершение саботажа или убийства и возвращение после успешного завершения миссии.

Традиционно ниндзя выполняли роль наёмников, которые предлагали себя в качестве шпионов, наёмных убийц, диверсантов, политических провокаторов и террористов большим и маленьким правителям японской феодальной эпохи. Ниндзя предлагали свои услуги лишь тем, кто готов был за них платить. Семьи ниндзя представляли собой тесно сплочённые коллективы, интегрированные в более крупные группы — кланы. Посторонний человек практически не имел возможности присоединиться к такой группе и стать ниндзя, для этого нужно было родиться в семье профессионалов. Искусство и другие хитрости хранились под секретом и передавались только от отца к сыну. Раскрытие секрета означало смерть от руки ниндзя из того же клана.

Расцвет ниндзюцу пришёлся на период Сэнгоку Дзидай (1467—1568). На это время приходится пик феодальных войн, и тогда насчитывалось около 70 кланов ниндзя. Легенды о ниндзя тоже относятся именно к этому периоду. Документальные свидетельства подтверждают существование в эту эпоху школ Ига и Кока.

В японской культуре ниндзя часто противопоставляются самураям. Дело в том, что самураи превыше всего ставили идеалы воинского кодекса бусидо и в соответствии с ними стремились достойно сражаться и наилучшим образом подготовиться к смерти. Ниндзя исповедовали прямо противоположную философию. Главное для ниндзя — выполнить поставленную задачу, а так как основная их задача — разведка, то для успешного её выполнения необходимо было выжить любой ценой. Для ниндзя не могло быть запретных действий, не могли существовать какие-либо нравственные и религиозно-этические ограничения в методах ведения войны. Для достижения победы хороши любые средства, и ниндзя успешно все их использовали.

Основы учения 
Ниндзюцу учит, что нельзя достичь состояния абсолютной безопасности. Всякое действие нарушает уже существующую в мире гармонию, тем самым вызывает сопротивление, порождает ответное действие, которое тем сильнее и опаснее, чем в большей степени нарушается установившийся баланс. Выход заключается в том, чтобы хорошо понимать, в чём нарушается гармония, и уметь минимизировать нежелательные последствия.

В основе учения всех школ ниндзюцу лежали три взаимосвязанных блока навыков и умений, которые вместе образовывали гибкую систему противостояния любой мыслимой опасности.
 Первый блок навыков можно охарактеризовать как искусство использования окружающей обстановки и специальных приспособлений для победы над противником. Сюда входило распознавание следов и скрытное передвижение, маскировка и преодоление преград, устройство засад и обман чувств противника. Цель тренировок заключалась в слиянии с миром посредством покорения 5 основных «стихий» — в китайском варианте — Земли, Воды, Дерева, Огня и Металла; в японском варианте — Земли (Ти), Воды (Суй), Огня (Ка), Воздуха (Фу) и Пустоты (Первооснова всего, Ку. Нарабатывается на «Третьем блоке»). Воин, достигший такого слияния, становился невидимым и недосягаемым для противника, а искусство носило собирательное название томпо — искусство маскировки.
 Второй блок — искусство борьбы с вооружённым и безоружным противником. В этот блок входят два основных раздела:
 Тайдзюцу — искусство владения телом
 Бу-дзюцу — работа с оружием
 Третий блок умений посвящён мобилизации внутренних ресурсов организма на основе так называемых «изменённых состояний сознания», достигаемых за счёт специального психотренинга (Нинпо-миккё)

Боевые искусства ниндзя 
По мнению историка-япониста А. М. Горбылёва, отдельной оригинальной системы рукопашного боя и боя с различными видами оружия у ниндзя не существовало, а ниндзя изучали и адаптировали под свои нужды уже имевшиеся в Японии стили боевых искусств. Кланы ниндзя для рукопашного боя использовали старую форму дзю-дзюцу, а для боя с оружием — соответствующие стили будо (Кэндзюцу, Бодзюцу, Содзюцу, Сюрикэн-дзюцу и пр.). Вместе с тем, Горбылёв выделяет следующие отличия синоби бу-дзюцу от самурайских стилей боевых искусств, обусловленные тактикой действия ниндзя:
 Больше ударов, чем в самурайском дзю-дзюцу.
 Упор на удушающие приёмы, как более бесшумные по сравнению с бросками.
 Упор на ведение боя в малых помещениях и ограниченных пространствах (кустарники, бамбуковые чащи, узкие коридоры, традиционные японские комнаты с низким потолком и пр.). Ведение боя в малом помещении (как с оружием, так и без него) накладывает определённые ограничения на используемую технику: нет места для размашистых ударов и длинного оружия, поэтому им на смену приходят короткие удары, уколы в фехтовании и малогабаритные укороченные типы оружия (например ниндзя использовали более короткие по сравнению с самурайскими мечи).
 Предпочтение внезапным нападениям из скрытого положения (из засады, сзади, ночью и пр.)
 Упор на приёмы ошеломления противника, чтобы в случае раскрытия разведчика выиграть время для бегства.

Ни одна из нынешних школ японских бу-дзюцу не может убедительно доказать, что ведёт происхождение от средневековых ниндзя. Возможно, приёмы ниндзя сохранились и изучаются в разведывательно-диверсионных подразделениях Сил Самообороны Японии.

При бегстве применялись два приёма рукопашного боя. Ниндзя резко падал под ноги нагоняющего противника и заставлял его лететь кубарем через себя. Если противник приближался сбоку, ниндзя резко тормозил, пропускал его мимо себя и наносил удар мечом по спине.

По мнению историка-япониста А. М. Горбылёва, ниндзя уделяли практике рукопашного боя намного меньше времени, чем об этом думают поклонники кинобоевиков. Серьёзные тренировки в рукопашном бое влекут за собой специфические изменения во внешнем облике, тем самым демаскируя ниндзя. Поэтому по мнению Горбылёва ниндзя делали акцент на приёмах внезапного нападения с близкой дистанции с использованием малогабаритного скрытого оружия вместо глубокого изучения боевых искусств и ведения традиционного открытого поединка.

Костюм и доспехи ниндзя 
По мнению историка-япониста Горбылёва, ниндзя никогда не использовали чёрный обтягивающий костюм, популярный в фильмах и романах. Ночные костюмы ниндзя имели красновато-коричневые, желтовато-коричневые, пепельные  или тёмно-серые оттенки. По мнению Горбылёва, именно эти оттенки позволяли полностью слиться с ночной мглой, тогда как абсолютно чёрный костюм резко выделяется в этих условиях. Костюм ниндзя имел мешковатые очертания. Днём ниндзя носили повседневную одежду, позволяющую слиться с толпой.

Кланы ниндзя 

 Ига — один из самых известных и влиятельных кланов. Подобное положение было достигнуто за счёт поддержки правительства Токугавы.
 Кока (Кога) — вторая наряду со школой Ига наиболее влиятельная школа, также пользовавшаяся поддержкой Сёгуната Токугава.
 Кисю
 Фума — большой клан ниндзя, часть которого служила Ходзё Удзинао.
 Сада
 Момоти (входит в Ига)
 Фудзибаяси (входит в Ига)
 Нэгоро — зародилась и практиковалась в среде монахов-воинов (''сохэй'') монастыря Нэгоро-дзи. Известна методами подготовки в области стрельбы из ружей.
 Сайка (Сайга) — специализировалась на стрельбе из ружей.
 Сирай
 Синто
 Хакуун — основана, согласно легенде, отшельником по имени Хакуун Доси (Даос Белое облако) в горах Кумано ок. 1181—1182 годов, где и практиковалась в среде ямабуси. Из неё позже выделились школы Готон дзюхо-рю (школа пяти способов бегства и десяти методов), Гэндзицу-рю («Реалистическая школа»), Гэн-рю (Школа темноты), Кисю-рю (Школа провинции Кисю) и Рюмон-рю (Школа врат дракона). Все они известны только по названию.
 Хаттори (входит в Ига)

Снаряжение ниндзя 

 Маскировочный костюм — синоби-сёдзоку, детали синоби-сёдзоку: уваги (куртка) и додзимэ (пояс), ига-бакама (штаны), дзукин (маска), тэкко (накладки на руки), кяхан или асимаки (ножные обмотки), таби (обувь-носки с отдельным большим пальцем), варадзи (сандалии) и уваппари (верхняя куртка) и нагабукуро («рюкзак» ниндзя).
 
 
 Доспехи
 Кусари-катабира (кольчужный доспех)
 Татами-гусоку (типы кико и куратагину) — лёгкий доспех.
 Щиты
 Тэцу-но камэ
 Дзигу-итаса

Оружие ниндзя 
 Стрелковое оружие
 Фитильные (хинава-тэппо)
 Кремнёвые (хиути исидзю)
 Духовые (кукидзю) — духовое ружьё, представляет собой трубку, в которую вставляют стрелки (иголки, шипы)
 Вакидзаси-тэппо (ружьё, замаскированное под меч вакидзаси)
 Ядатэ-тэппо (ружьё, замаскированное под футляр для кисти)
 Кисэру-тэппо (ружьё, замаскированное под курительную трубку)
 Пушка
 Мокухо («деревянная пушка»)
 Харинуки-дзуцу («трубка из папье-маше»)
 Зажигательные средства
 Огненные стрелы хия
 Бохия — огненная палка
 Утихия — метательная зажигательная стрела
 Хидакэ — огненный бамбук
 Хисякэн («огненный сякэн»)
 Отравляющие средства
 Моппан - аналог слезоточивой бомбы.
 Фуё-но оги - вариант бомбы моппан, в котором к стандартному содержимому примешивали какое-нибудь вещество, выделяющее при горении ядовитый газ, вызывающий смерть от удушья.
 Нэмуриби
 Кусагамэ
 Запалы и фитили
 Хокути, хинава, хиноки-хинава, такэ-хинава, гудзин-хинава, амэ-синоги-хинава, амэ-хинава, мидзу-хинава
 Мечи, копья, секиры, ножи
 Ниндзято, синоби-гатана — меч ниндзя
 Танто — нож
 Конагината — короткая нагината
 Сибаки-яри — копьё
 Камаяри — копьё-серп
 Оно — секира
 Сикоми-дзуэ — скрытое оружие (мечи, ножи с прямым клинком, замаскированные под бытовые предметы)
 Когти
 Тэккокаги, Нэкотэ (кошачья лапа), сюко, асико (когти для ног)
 Кусари-кама — полусерпы с верёвкой и грузом или с цепью, Кама — серп
 Боевые шесты и дубинки
 Дзё, сякудзё, рокудзё, сюмонкудзуэ, бо, хамбо, косикирибо, мимикирибо и т. д.
 Оружие переменной длины
 Мусубинава — верёвка с грузиком
 Кусари — цепь, другие названия (зависят от длины и грузиков): кусари-фундо, тама-гусари, содэ-гусари, кусари-дзюттэ, рё-бундо и т. д.
 Метательные бомбы и гранаты
 Метательное оружие
 Ханкю (половинный лук) и юмия (стрелы)
 Фукия (Фукибари) — стрельба отравленными стрелами из духового «ружья»
 Сюрикэны (метательные «звёзды» и «стрелки» ниндзя)
 Сякэн («звездочка»), типы: санко, дзюдзи, роппо, хаппо, мандзи, нагарэ-мандзи, тэккан и т. д.
 Бодзё-сюрикэн («сюрикэн-палочка»), типы: босугата, тантогата, кугигата, хэйтёгата, харигата, хасидзё, кусабигата и т. д.
 Утинэ (хотя это не совсем сюрикэн, а укороченная стрела с более тяжёлым наконечником, напоминает дротик для дартс, но большего размера)
 Цубутэ, арарэ, мэцубуси
 Приспособления для преодоления стен
 Синобикаги — посох с крюком на конце и петлями верёвками вдоль посоха для ног
 Лестница (тобибасиго) — верёвочная лестница с железным крюком на верхних концах
 Кагинава (кошка) — двойной, тройной и более железный крюк с верёвкой (иногда цепь)

Японские исследователи ниндзюцу 

 Ито Гингэцу (伊藤銀月)
 Юйноки Сюнъитиро (柚木俊一郎)
 Наканиси Ёситака (中西義孝)
 Адати Кэнъити (足立巻一)
 Нава Юмио (名和弓雄)
 Накасима Ацуми (中島篤巳)
 Исикава Масатомо (石川正知)
 Тобэ Синдзюро (戸部新十郎)
 Ямагути Масаюки (山口正之)
 Кояма Рютаро (小山龍太郎)
 Окусэ Хэйситиро(奥瀬平七郎)
  (初見良昭)
 Фудзита Сэйко (藤田西湖)
 Фудзита Кадзутоси (藤田和敏)
  (高松寿嗣)
 Каваками Дзинъити (川上仁一)
 Курои Хиромицу (黒井宏光)
 Икэда Хироси (池田裕)
 Исода Митифуми (磯田道史)
 Ямада Юдзи (山田雄司)
 Иноуэ Наоя (井上直哉)

См. также 
 Ниндзя
 Куноити — женщина-ниндзя
 Бансэнсюкай — широко известное руководство по ниндзюцу
 Ассасины
 Будзинкан

Литература 
 
 
 
 
 
 http://www.antonycummins.com/Hattori%20Hanzo%20-%20The%20Free%20Ebook%20by%20Antony%20Cummins.pdf ISBN 160481697X{ISBN 160481697X.ISBN 160481697X.ISBN 160481697X.ISBN 1-60481-697-X.ISBN 1-60481-697-X.ISBN 1-60481-697-X.ISBN 1-60481-697-X.ISBN 1-60481-697-X.ISBN 1-60481-697-X.ISBN 1-60481-697-X.ISBN 1-60481-697-X.ISBN 1-60481-697-X.
 http://www.antonycummins.com/Shinobi%20Soldiers%201%20Ebook.pdf ISBN 1604816740{ISBN 1604816740.ISBN 1604816740.ISBN 1604816740.ISBN 1-60481-674-0.ISBN 1-60481-674-0.ISBN 1-60481-674-0.ISBN 1-60481-674-0.ISBN 1-60481-674-0.ISBN 1-60481-674-0.ISBN 1-60481-674-0.ISBN 1-60481-674-0.ISBN 1-60481-674-0.
 http://www.antonycummins.com/Shinobi%20Soldiers%202%20Ebook.pdf ISBN 1604818107{ISBN 1604818107.ISBN 1604818107.ISBN 1604818107.ISBN 1-60481-810-7.ISBN 1-60481-810-7.ISBN 1-60481-810-7.ISBN 1-60481-810-7.ISBN 1-60481-810-7.ISBN 1-60481-810-7.ISBN 1-60481-810-7.ISBN 1-60481-810-7.ISBN 1-60481-810-7.
 Камминз Э. В поисках ниндзя. — М., 2017. — ISBN 978-5-4444-2237-3.

Примечания

Ссылки 
 Статья о Ниндзюцу 
 Ниндзюцу Будзинкан 

Боевые искусства Японии